Пинхас:

 Пинхас — еврейское мужское имя библейского происхождения.
 Пинхас из Корца (1726—1791) — выдающийся хасидский наставник и цадик.